2 miejscowości w Polsce:
 Byszewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka
 Byszewice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Kaczory